In Silico — второй студийный альбом австралийского музыкального коллектива Pendulum, выпущенный в мае 2008 года лейблом Warner Bros Records. Синглами с альбома вышли следующие композиции: Propane Nightmares, Showdown, Granite, The Other Side. Также на эти песни вышли и видеоклипы.

Список композиций

iTunes

Виниловое издание

Реакция

Мартовский мини-микс релиз 
26 марта 2008 года Pendulum выпустили 12-минутный мини-микс альбома, известный как 'In Silico (El-Hornet Mini-Mix)' и доступный только для тех, кто зарегистрирован на официальном сайте группы.

Чарты 
Альбому удалось в первую неделю занять второе место в британском альбомном чарте, обойдя альбом группы Scooter — Jumping All Over The World, но уступив новой пластинке Нила Даймонда.

Участники записи 
Pendulum:
 Роб Свайр — вокал и синтезатор, продюсер и композитор альбома
 Гарет МакГриллен — бас-гитара
 Перри Гвинедд — гитара
 Пол Кодиш — барабаны и лупы
 Бэн Маунт — МС
 Пол Хардинг — DJ

Другие:
 Andy Greenwood — труба в «Propane Nightmares»
 Craig Wild — труба в «Propane Nightmares»
 Andy Wood — тромбон в «Propane Nightmares»
 Christopher Mayhew — talkbox вокал в «The Other Side»

Примечания 

Альбомы 2008 года
Альбомы Pendulum